Битва на річці Вихрі — відбулась 29 квітня 1386 року на річці Вихор біля Мстиславля між литовсько-руськими військами під керівництвом Скиргайла та Вітовта та військом великого князя смоленського, Святослава Івановича.
 Битва під Мстиславлем — битва між військами Великого князівства Московського та Великого князівства Литовського в ході Московсько-литовської війни 1500—1503 років, яка відбулась 4 листопада 1501 року поблизу Мстиславля.
 Трубецька різня — масове вбивство мирного населення Мстиславля після його захоплення московськими військами під керівництвом Олексія Трубецького 22 липня 1654 року в ході українсько-московсько-польської війни.